Mondes possibles:

Mondes possibles, concept philosophique, logique et mathématique
Meilleur des mondes possibles, théorie de Leibniz
Mondes possibles (film) (2000)
Le Meilleur des mondes possible (film, 1973)
Multivers
Uchronie
Théorie d'Everett (ou des mondes multiples)